Škoda Octavia — легковой автомобиль с кузовами седан и универсал, производившийся с 1959 по 1971 год.
 Škoda Octavia — легковой автомобиль с кузовами лифтбэк и универсал, производящийся с 1996 года.